Der Name Killeen bezeichnet
 Killeen (Cork), ein Townland im County Cork, Irland 
 eine Stadt im US-Bundesstaat Texas, siehe Killeen
 eine britische Automobilmarke (1952–1963), siehe Killeen (Automarke)
 Mark Killeen, britischer Schauspieler
 Tony Killeen (* 1952), irischer Politiker